Stora Sandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Sandsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (57,3 ha)
Stora Sandsjön, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (81,4 ha)
Stora Sandsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (59,12 ha)

Se även
Sandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn